Багі́ров — прізвище. Жіноча форма — Багірова. Утворене від мусульманського чоловічого імені Багір, яке в перекладі з арабської означає «ясний, світлий, променистий», «дуже красивий, небаченої краси, прекрасний».

Відомі носії 
 Багіров Алі Мамедович — український та азербайджанський медик, професор
 Багіров Володимир Костянтинович ( 1936 —  2000) — радянський шахіст-гросмейстер
 Багіров Вугар Алієвич ( 1968) — доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент Російської академії сільськогосподарських наук
 Багіров Едуард Ісмаїлович ( 1975) — російський письменник
 Багіров Едуард Олександрович ( 1975) — український футболіст.
 Багіров Едуард Садихович — український громадський діяч, голова правління міжнародної громадської організації «Міжнародна Ліга захисту прав громадян України»
 Багіров Ільгар Салехович ( 1970 —  2014) — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни 2014—2017 років
 Багіров Кямран Мамедович ( 1933 —  2000) — радянський партійний і державний діяч, Перший секретар ЦК КП Азербайджанської РСР (1982–1988)
 Багіров Мамед Адилович ( 1960) — російський медик, доктор медичних наук, хірург
 Багіров Мамед Мансурович ( 1942) — український медик, професор
 Багіров Мамед Тагі Аббас огли ( 1890 —  ?) — азербайджанський радянський артист опери (баритон), Народний артист Азербайджанської РСР
 Багіров Мір Джафар Аббас огли ( 1895 —  1956) — радянський партійний і державний діяч, Перший секретар ЦК КП Азербайджанської РСР (1933–1953)
 Багіров Олександр Борисович ( 1974) — російський виконавець, соліст-концертмейстер
 Парвіз Багіров (1994) — азербайджанський боксер, призер чемпіонату світу та чемпіон Європейських ігор 2015.
 Багіров Рубен Христофорович  ( 1908 —  1978) — офіцер, Герой Радянського Союзу
 Багіров Руфат ( 1979) — азербайджанський шахіст, гросмейстер
 Багіров Сергій Володимирович ( 1964) — російський актор, кінорежисер та продюсер

Жінки: Багірова

Примітки